El nombre de Prudencio Landín puede referirse a:

 Prudencio Landín Tobío (1877 - 1955), abogado, político y escritor gallego;
 Prudencio Landín Carrasco (1912 - 1988), político gallego, hijo del anterior.